matematyka
 Rzut - rodzaj odwzorowania
 geometria
 rzut, w szczególności:
 rzut równoległy,
 rzut prostokątny,
 rzut ukośny,
 aksonometria,
 rzut izometryczny,
 rzut środkowy (perspektywa);
 pozostałe
 rzut skalarny,
 pojedynczy element pary uporządkowanej lub pewien ich zbiór dla krotki,
 jeden lub więcej czynników z iloczynów nieliczbowych takich jak iloczyn kartezjański (bądź produkt teorii kategorii),
 rzut – rodzaj przekształcenia liniowego przestrzeni liniowej
 operator rzutowy;
 fizyka
 rzut pionowy,
 rzut poziomy,
 rzut ukośny,
 sport
 dyscypliny
 rzut beretem,
 rzut dyskiem,
 rzut młotem,
 rzut oszczepem,
 sytuacja podczas gry
 rzut (koszykówka)
 rzut karny,
 rzut karny w piłce nożnej,
 rzuty wolne,
 rzut rożny,
 rzut sędziowski
 rzut sędziowski (koszykówka)
 rzut sędziowski (piłka nożna)
 rzut wolny,
 rzut w sztukach walki;
 inne
 rzut w architekturze i budownictwie
 rzut serca w medycynie,
 rzut monetą,
 rzut kośćmi,
 rzut krytyczny,
 pierwszy rzut, drugi rzut w wojskowości.